Con el nombre de Asdrúbal se conocen varios personajes importantes de la Antigüedad, pertenecientes todos a la Historia de Cartago:

Asdrúbal I, reinó en Cartago durante el siglo VI a. C.
Asdrúbal Magón, general cartaginés del siglo V a. C.
Asdrúbal (hijo de Hannón), que luchó en Sicilia durante la primera guerra púnica (mediados siglo III a. C.)
Asdrúbal el Bello (ca. 270 - 221 a. C.), general cartaginés, yerno de Amílcar Barca.
Asdrúbal Giscón (m. 202 a. C.), noble cartaginés, hijo de Giscón.
Asdrúbal Barca (245-207 a. C.), general cartaginés, hijo de Amílcar Barca.
Asdrúbal el Beotarca (fl. 149-146 a. C.), general cartaginés durante la tercera guerra púnica.